DeVitto ist der Familienname folgender Personen:

 Liberty DeVitto (* 1950), US-amerikanischer Rockmusiker
 Torrey DeVitto (* 1984), US-amerikanische Schauspielerin und Model

Siehe auch
 DeVito
 Vito